ISV steht als Abkürzung für:

 Amerikanische Jungferninseln (olympisches Länderkürzel)
 Independent Software Vendor, Sammelbegriff für unabhängige Softwarehersteller
 Itzehoer SV, deutscher Fußball- und Kegelsportverein 
 Schlammindex in der Abwassertechnik

Abkürzung